Le Locle (gemeente), een gemeente in het Zwitserse kanton Neuchâtel.
Le Locle (district), een district waarvan de vorige gemeente de hoofdplaats is.